O Torneio de xadrez de Carlsbad de 1911 foi o segundo torneio internacional de xadrez realizado na cidade de Carlsbad, ainda parte do Império Austro-Húngaro. O evento teve apenas duas ausências importantes: Emanuel Lasker e José Raúl Capablanca, sendo disputado no formato todos-contra-todos com um total de 325 jogos disputados. A abertura foi realizada no Kurhaus em 20 de agosto, e o evento terminou no dia 24 de setembro com Teichmann como vencedor.

Tabela de resultados

{|class="wikitable" 
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Jogador
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|13
|  style="background:#f0f0f0;"|14
|  style="background:#f0f0f0;"|15
|  style="background:#f0f0f0;"|16
|  style="background:#f0f0f0;"|17
|  style="background:#f0f0f0;"|18
|  style="background:#f0f0f0;"|19
|  style="background:#f0f0f0;"|20
|  style="background:#f0f0f0;"|21
|  style="background:#f0f0f0;"|22
|  style="background:#f0f0f0;"|23
|  style="background:#f0f0f0;"|24
|  style="background:#f0f0f0;"|25
|  style="background:#f0f0f0;"|26
|  style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
|1|| Richard Teichmann||  * ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 18.0
|- 
|2||  Akiba Rubinstein || 0 ||* ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 || 17.0
|-
|3||  Carl Schlechter || 0 ||½ ||* ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 17.0
|-
|4||  Gersz Rotlewi || 0 ||½ ||1 ||* ||1 ||1 ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 || 16.0
|-
|5||  Frank Marshall || ½ ||1 ||½ ||0 ||* ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 || 15.5
|-
|6||  Aron Nimzowitsch || 0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||* ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 || 15.5
|-
|7||  Milan Vidmar ||  ½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||* ||0 ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 || 15.0
|-
|8||  Paul Saladin Leonhardt         ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||* ||½ ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||0 || 13.5
|-
|9||  Savielly Tartakower || 0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||1 ||½ ||½ ||* ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 || 13.5
|-
|10||  Oldřich Duras || 1 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||* ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 || 13.5
|-
|11||   Alexander Alekhine || 0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||* ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 || 13.5
|-
|12||  Rudolf Spielmann || 0 ||1 ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||* ||0 ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||0 ||0 ||1 ||0 || 13.0
|-
|13||  Julius Perlis ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||* ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 || 12.0
|-
|14||  Erich Cohn || ½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 || 11.5
|-
|15||  Grigory Levenfish || ½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||* ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 || 11.5
|-
|16||  Hugo Süchting  ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||* ||1 ||1 ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 11.5
|-
|17||  Amos Burn || 1 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||* ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 || 11.0
|-
|18||  Gersz Salwe || ½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||* ||1 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ || 11.0
|-
|19||  Paul Johner  ||½ ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||½ ||1 ||½ ||0 ||* ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 || 10.5
|-
|20||  Abram Rabinovich || ½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||* ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 || 10.5
|-
|21||  Boris Kostić || 0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||½ ||* ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 || 10.5
|-
|22||  Fyodor Duz-Khotimirsky  ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||½ ||* ||1 ||0 ||0 ||1 || 10.0
|-
|23||  Semyon Alapin || ½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||0 ||* ||½ ||½ ||0 ||  8.5
|-
|24||  Oscar Chajes ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||1 ||½ ||* ||0 ||1  || 8.5
|-
|25||  Hans Fahrni  ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||* ||0  || 8.5
|-
|26||  Charles Jaffe || 0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||*  || 8.5
|}

Competições de xadrez
1911 na Áustria-Hungria
1911 no xadrez